Ženská čtyřhra Copa Colsanitas 2018 probíhala v první polovině dubna 2018. Do deblové soutěže bogotského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl brazilsko-argentinský pár Beatriz Haddad Maiová a Nadia Podoroská, jehož členky nestartovaly společně. Haddad Maiová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Podoroské se stala Mariana Duqueová Mariñová.

Vítězem se stal druhý nasazený slovinsko-ruský pár Dalila Jakupovićová a Irina Chromačovová, který ve finále za 1.26 hodin zdolal kolumbijsko-argentinskou dvojici Mariana Duqueová Mariñová a Nadia Podoroská po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Jakupovićová vybojovala druhý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Chromačovovou to bylo vůbec první finále i turnajové vítězství na túře WTA.

Nasazení párů 
  Nao Hibinová /  Miju Katová (1. kolo)
  Dalila Jakupovićová /  Irina Chromačovová (vítězky)
  Lara Arruabarrenová /  Alison Riskeová (semifinále)
  Kaitlyn Christianová /  Sabrina Santamariová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Copa Colsanitas
WTA Tour 2018
Sport v Kolumbii v roce 2018